24 часа Ле-Мана 2011 года () — 79-й автомарафон «24 часа Ле-Мана», прошедший 11—12 июня на трассе Сарте неподалёку от города Ле-Ман, Франция. Организатором гонки выступил Западный автомобильный клуб (). Гонка 24 часа Ле-Мана года стала третьим этапом Межконтинентального Кубка Ле-Мана ; в качестве этапа автомарафон был включён в Межконтинентальный кубок впервые с 1992 года.

Бенуа Трелуйе из команды Audi Sport Team Joest заработал первый за пять лет поул для Ауди. В результате аварий были разбиты два из трёх болидов Ауди. Но единственный оставшийся Audi R18 TDI под управлением Марселя Фасслера, Андре Лоттерера и Бенуа Трелуйе под руководством гоночного инженера Лины Гейд бо́льшую часть сдерживали трио Peugeot 908. В итоге их отрыв на финише от ближайших преследователей составил всего 13,8 секунды.

Команда Greaves Motorsport с болидом —Nissan одержала победу в категории LMP2.  стала первой в классе GTE-Pro, а  — среди машин класса GTE-Am.

Непосредственно на трассе гонку посмотрело 249,5 тысяч зрителей, что на 5 % больше по сравнению с 2010 годом. В России гоночный уик-энд был показан общими усилиями каналами «Eurosport» и «Eurosport 2».

Расписание

Участники 

В 2010 году был построен гараж № 56. Допуск на 56 место получает команда, предложившая наиболее интересную техническую новинку. Такой командой в 2011 году стала частная команда Hope Racing, представившая прототип , оборудованный гибридной силовой установкой фирмы Lehmann и системой рекуперации кинетической энергии с маховиком.

Автоматический допуск на старт 

Автоматические приглашения на 24 часа Ле-Мана 2011 года предоставлены командам, которые показали хорошие результаты на предыдущем Ле-Мане, а также в предыдущем сезоне таких серий как Американская серия Ле-Ман, Серия Ле-Ман, Petit Le Mans и Межконтинентальный кубок Ле-Мана. Автоматическое приглашение получает также команда, собравшая наибольшее количество очков в Michelin Green X Challenge в рамках Серии Ле-Ман (победа в этом соревновании определяется исходя из экономичности расхода топлива на протяжении каждого соревнования).

Список участников 

9 февраля 2011 года Западный автомобильный клуб опубликован предварительный список участников 24 часа Ле-Мана 2011 года. Из 56 мест 28 было отдано прототипам, ещё 28 — классу GT. По требованию организаторов для каждого экипажа был назван ведущий гонщик. Одновременно был представлен и список резервных команд. Все команды разбиты на четыре группы: прототипы LMP1 и LMP2, а также автомобили кузовного класса гранд-туризмо GTE-Pro (GT2) — для профессионалов и GTE-Am — для любителей. В классе GTE-Am экипаж должен включать «джентльмен-драйвера» (непрофессионала).

12 апреля второй Signatech (LMP2, № 27) выбыл из списка участников и был исключён из списка записей, его место занял Extreme Limite с болидом AM Paris’s Norma M200 (№ 44).

16 мая Highcroft Racing (LMP1, № 19) выбыл из списка участников. Команда сослалась на отсутствие финансовой поддержки. Одновременно с этим было объявлено о прекращении их партнёрских отношений с Honda и . Это место заняла команда Kronos Racing с болидом Lola-Aston Martin (№ 22).

24 мая был опубликован окончательный список участников.

Резервные участники 
Как и в прошлогоднем Ле-Мане, 10 автомобилей были выбраны в качестве резервных участников, места поровну разделены между классами: 5 мест для Прототипов Ле-Мана (LMP) и 5 — для класса GT. Деления классов в рамках LMP и GT не предусмотрено. Резервные автомобили приглашаются в случае отказа основных, при этом очерёдность определяется порядком расположения среди резервных автомобилей.

 Резервный список в классе прототипов

 Extreme Limite (Norma M200 Judd) – Фабьен Розье
 Kronos Racing (Lola Aston Martin) – Ванина Икс
 Rangoni Motorsports (Zytek Hybrid) – Фернандино Джери
 Boutsen Energy Racing (Oreca 03 Nissan) – Доминик Крайхамер
 Pegasus Racing (Courage LC75 HPD) – Жюльен Шелл

 Резервный список в классе GTE

 Robertson Racing (Doran-Ford GT) – Дэвид Мюррей
 ProSpeed Competition (Porsche 997 GT3-RSR) – Пол ван Сплунтерен
 Tolimit Arabia (Porsche 997 GT3-RSR) – Саша Массен
 Young Driver AMR (Aston Martin Vantage) – Томаш Энге
 BMS Scuderia Italia (Porsche 997 GT3-RSR) – Ромен Грожан

Квалифицировавшиеся пилоты по странам 

Всего в гонке приняли участие представители 23 стран.

Тренировочные заезды 
В конце апреля 2011 года на трассе Сарте были проведены тренировочные заезды.

Свободная практика 

8 июня прошла свободная практика.

 LMP1
Результаты:
 PEUGEOT 908 n°8 (Sarrazin) : 3’27’’033
 Audi R18 TDI n°2: 3’27’’939
 Audi R18 TDI n°1 : 3’27’’949
 Audi R18 TDI n°3 : 3’28’’301
 PEUGEOT 908 n°7 (Wurz) : 3’28’’796
 PEUGEOT 908 n°9 (Bourdais) : 3’29’’466
 PEUGEOT 908 HDi FAP Oreca n°10 : 3’30’’084
 Pescarolo Judd n°16 : 3’35’’456
 Lola Toyota n°12 : 3’37’’404
 Lola Toyota n°13 : 3’38’’351

Квалификация 

На неделе, предшествующей гонке были проведены три квалификационные сессии. Каждый из трёх пилотов экипажа должен был принять участие в одной сессии. По окончании квалификации была сформирована стартовая решётка на основании лучших времён каждого экипажа.

Первая квалификационная сессия была проведена в среду 8 июня и продолжалась два часа с 22:00 до 24:00. Стефан Сарразан на Peugeot 908, экипаж № 8, показал лучшее время с результатом 3:27,033. Сразу за ним расположились три экипажа Ауди на Audi R18 TDI.

В четверг, 9 июня с 19:00 21:00 состоялась вторая квалификационная сессия. Марсель Фасслер на Ауди № 2 показал лучшее время: 3:25,961. На втором месте расположился Стефан Сарразан на Peugeot 908 № 8, он установил личный рекорд со временем 3:26,156.

В этот же день в 22:00 началась третья, заключительная, квалификационная сессия, продолжившаяся до 24:00. Ауди и Пежо в битве за поул показали ещё более высокий темп. Гонщик Ауди № 2 Бенуа Трелуйе установил лучшее время на отметке 3:25,738 и принёс своей команде поул-позицию. На втором месте расположился Ромен Дюма на Audi № 1 с результатом 3:25,799. Следом за ними, со второго ряда стартового поля должны были стартовать два Пежо. Ещё один экипаж Ауди расположился на пятом месте: Том Кристенсен на своём быстром круге был заблокирован одним из автомобилей класса гран-туризмо, после чего разбил свою машину и не смог показать лучшее время. Рядом с ним на третьем ряду стартового поля с шестой позиции в гонку должен был уйти третий заводской Пежо.

Таким образом, Ауди впервые с 2006 года стартовала с поул-позишн. Несмотря на жёсткое ограничение по объёму до 3,7 литра, новые R18 и 908 показали себя на несколько секунд быстрее, чем Audi R10 TDI, который в 2006 году прошёл круг за 3:30,466. Новый прототип также показал в квалификации время лучшее, чем Audi R10 в 2007 году.

Следом за ними с отставанием более 4 секунд квалифицировался прошлогодний болид Peugeot 908 HDi FAP частной команды  . Две бензиновые  Toyota команды Rebellion Racing и болид  № 16 отстали от лидера более чем на 7 секунд. Стало ясно, что борьба за победу развернётся между тремя заводскими Ауди и тремя заводскими Пежо. Ни один из данных экипажей не являлся фаворитом, квалификационные результаты всех шести экипажей были очень близки: третий Пежо № 7 отстал от лидера всего на 0,534 секунды.

Поул-позишн в классе LMP2 завоевал  с результатом 3:41,458. В классе GTE-Pro первым стал экипаж № 55 на автомобиле BMW M3 GT2 команды BMW Motorsport, его результат составил 3:57,592. Самым быстрым автомобилем в классе GTE-Am стал Ferrari F430 GTE команды  с результатом 4:01,282.

 
 Лучший результат для каждого автомобиля выделен полужирным.

Разминка

Гонка

Сводная таблица

Ход гонки 
Как и в предыдущие годы, основная борьба за победу развернулась между командами Audi и Peugeot.

За 23 часа 04 минуты до конца гонки сразу за мостом Dunlop в страшную аварию попал Алан Макниш на Audi. Авария произошла при обгоне автомобиля GTE-Pro Ferrari 458 Italia команды  под номером 58, за рулём которого в тот момент находился . Автомобиль последнего при обгоне его Ауди начал смещаться внутрь виража и допустил контакт с задней частью прототипа. Ауди оказалась неуправляема и на большой скорости врезалась в заграждение из шин. При этом множество обломков и колесо перелетели через рельс безопасности, за которым стояло множество людей, включая фотографов и маршалов гонки. К счастью, никто не пострадал, сам пилот быстро покинул болид. Таким образом из борьбы выбыл один из фаворитов. В соответствии с требованиями безопасности до устранения повреждения рельса безопасности была выпущена машина безопасности. Приведение конфигурации в порядок продолжалось так долго, что потребовалась дозаправка машины безопасности. В общей сложности за машиной безопасности пелотон проехал около 45 минут.

За 16 часов до конца гонки в аварию попал второй болид Audi № 1 под управлением Майка Роккенфеллера. При обгоне Ferrari 458 Italia № 71 команды  на круг на прямой Мульсан уже практически обогнанная Феррари сместилась в сторону Ауди, произошёл контакт, в результате чего R18 № 1 занесло, и она на большой скорости врезалась в защитные барьеры. Автомобиль был полностью разрушен. К месту аварии прибыли медицинские автомобили, но, к счастью, и на этот раз гонщик самостоятельно выбрался из машины, после чего был доставлен в госпиталь. В гонке остался единственный экипаж Audi. На этот раз за машиной безопасности пелотон проехал около 1,5 часов.

За 4 часа до конца гонки начался дождь, который усилился за 2 часа 20 минут до конца гонки.

За 2 часа 12 минут до конца гонки Эммануэль Коллар разбил болид № 16 Pescarolo Team, шедший пятым в общем зачёте и первым среди бензиновых двигателей.

В отличие от прошлых лет, когда дизельный двигатель Audi позволял им делать остановки для дозаправки реже, чем Peugeot, на Ле-Мане 2011 наблюдалась обратная ситуация. Интересно, что время проведённое на 28 пит-стопах болидом Audi № 2 оказалось меньшим, чем время 25 пит-стопов у Peugeot на 40 секунд. В целом болиды Audi преодолевали круг несколько быстрее своих конкурентов, что позволяло им оставаться впереди.

Эта победа стала десятой для Ауди за всю историю гонки. Таким образом, они оставили позади Феррари с её девятью победами и занимают теперь второе место после Порше, у которой на тот момент на счету было 16 побед.

Результаты гонки 
Автомобиль, не прошедший 70 % от дистанции, пройденной победителем (249 кругов), не классифицируется.

Технический регламент 

В 2011 году произошло первое значительное изменение технического регламента начиная с 2007 года; новшества коснулись как прототипов (LMP), так и категории гран-туризмо (GT).

Требования ко всем классам включают в себя: (а) нормы безопасности, утверждённые FIA и (б) технический регламент Западного автомобильного клуба.

 LMP1
Прототипы Ле-Мана 1 (LMP1) определяются как открытые или закрытые автомобили и нацелены, в основном, на производителей. Минимальная масса автомобиля установлена в 900 кг вне зависимости от типа двигателя (бензиновый или дизельный). Для бензиновых двигателей установлено ограничение в 75 литров, которые может иметь болид; для дизельных — 65 литров. Максимальная ширина шины установлена в 16 дюймов, диаметр — 28,5 дюймов (40,64 см и 72,39 см соответственно). Требования к классу LMP1 не содержат условий о серийном изготовлении автомобилей.

Новые правила, принятые ACO устанавливают, что предыдущие автомобили класса LMP1 (2007-2010) устарели и не могут принимать участие в гонках. Двигатели на LMP1 схожи с теми, что устанавливались на LMP2 до 2010 года. Максимальный объём двигателя составляет: 3400 см³ для атмосферных (нетурбированных) двигателей; 2000 см³ для турбированных бензиновых двигателей; 3700 см³ для турбированных дизельных двигателей. В сезоне 2011 года могут принять участие и болиды, изготовленные с учётом требований регламента прошлого года; при этом их мощность уменьшается за счёт рестриктора, кроме того на них устанавливается топливный бак меньшего объёма. Новый технический регламент будет действовать ближайшие три сезона. По заявлению Западного автомобильного клуба, одна из главных целей новых правил заключается в том, чтобы увеличить время похождения трассы в Сарте до 3 минут 30 секунд и выше. По оценкам, двигатели, построенные в соответствии с новыми требованиями, должны выдавать порядка 520 л.с.

Разрешается использование систем рекуперации энергии. Единственным ограничением является запрет на использование полноприводных трансмиссий и узлов, которые каким-либо образом могут исполнять роль электронных помощников для водителя. Также приветствуются различные гибридные технологии.

Статья 19 регламента позволяет организаторам проводить «баланс сил». В случае, если лидеры на лучшем круге отрываются от преследователей более чем 2 %, на них могут быть наложены определённые ограничения.

Также технический регламент предписывает наличие большой вертикальной пластины, расположенной перед задним антикрылом — так называемого «акульего плавника», выступающего своего рода стабилизатором, килем.

Гибридом в классе LMP1 считается болид, который в состоянии двигаться по всей длине пит-лейна (минимум 400 м) на скорости 60 км/ч, используя для движения только электродвигатель или маховик. Система рекуперации кинетической энергии может быть как механической, в которой энергия накапливается за счёт вращения маховика, так и электромеханической.

С 2014 года планируется ввести ограничения по использованию топлива и шин. Всё это направлено на заботу об окружающей среде. В качестве цели установлено прохождение 5000 км на 1500 литрах в бензиновом эквиваленте. В 1990 году прототипы тратили 2550 литров на такую дистанцию. Самой экономичной машине в сезоне 2010 года потребовалось 1876 литров. Одновременно будет снижаться и использование шин. В 2010 году некоторые команды использовали всего 11 комплектов против 19 в сезоне 2008 году.

Примечания

Ссылки 

 
 

Ле-Ман
Спорт во Франции в 2011 году
Июнь 2011 года
2011